A Fed Cup de  1992 foi a 30º edição do torneio de tênis feminino mais importante por nações, 32 equipes participaram do Grupo Mundial, com a Alemanha ganhando na final da Espanha.

Ligações Externas 
 Página oficial da Fed Cup

Fed Cup
1992 no tênis